Tyske kan syfta på:

 Tyske – för flera betydelser som berör folket, språket eller landet, se tysk
 Tyske Ludder – en elektronisk musikgrupp som bildades i Tyskland 1989

Personer
 Karl Tyske med medeltida namnform Karl Tydiske, tysk riddare som levde i Sverige under 1200-talet, lärare åt sedermera kung Birger Magnusson och svenskt riksråd.

Se även
 Tyskar

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn